Петър Велики може да се отнася за:
 Петър I (Русия) - първи император на Русия, основно модернизирал руската феодална държава;
 Петър Велики (атомен крайцер, 1989) - флагман на северния флот в състава на военноморския флот на Русия;
 Петър Велики (залив) - залив в Японско море, наречен на император Петър Велики;
 Петър Велики (остров) - остров в Антарктика, също наречен на император Петър Велики.
 Петър I (роман) - исторически роман на Алексей Николаевич Толстой.